Markl steht für:
 Pomezí, ein Ortsteil von Staré Město pod Landštejnem, Tschechien
 Markl (Gemeinde Windigsteig), ein Ortsteil von Windigsteig, Niederösterreich

Markl ist der Familienname folgender Personen:
 August Markl (* 1948), deutscher Radiologe und Verbandsfunktionär
 Benjamin Markl (* 1979), deutscher Dirigent, Musiker und Musikpädagoge
 Daniel Markl (* 2000), österreichischer Fußballspieler
 Dominik Markl (* 1979), österreichischer römisch-katholischer Priester und Theologe
 Fabian Markl (* 2000), österreichischer Fußballspieler
 Gregor Markl (* 1971), deutscher Geologe und Petrologe, Sohn von Hubert Markl
 Hermann Markl (1908–2000), deutscher Jurist
 Hubert Markl (1938–2015), deutscher Zoologe, Verhaltensforscher und Wissenschaftsmanager
 Joseph Markl (1752–1811), österreichischer Zisterzienser, Abt des Stiftes Lilienfeld 
 Karl Markl (1827–1898), österreichischer Offizier und Militäringenieur
 Manfred Markl, deutscher Skeletonfahrer

Siehe auch:
 Markel
 Marktl (Begriffsklärung)